Amerikai Egyesült Államok
 Willow Springs, település Illinois államban
 Willow Springs, település Kalifornia államban
 Willow Springs, település Mississippi államban
 Willow Springs, település Texas államban